Die Weltmeisterschaften im Ringen werden jährlich vom UWW (bis 2014 unter dem Namen FILA bekannt) ausgetragen, mit Ausnahme der Jahre, in denen Olympische Sommerspiele stattfinden. Die erste Weltmeisterschaft wurde 1904 in Wien ausgetragen. Jedoch ist es fragwürdig, ob die Weltmeisterschaften, die vor dem Zweiten Weltkrieg stattfanden, als offiziell gezählt werden können: meist nahmen nur Teilnehmer aus dem Gastgeberland teil, von Weltmeisterschaften konnte man nicht reden. Neben diesen Weltmeisterschaften, gab es zahlreiche weitere Weltmeisterschaften, die heute als inoffiziell gelten. 1923 gab es die letzten Ringer-Weltmeisterschaften bis 1950.
Von da an wurden die Weltmeisterschaften regelmäßig, bis auf Olympiajahre, ausgetragen. Seit 1987 werden auch für Frauen Ringer-Weltmeisterschaften ausgetragen. Im Gegensatz zu den Männern ringen die Frauen auch in den olympischen Jahren, da Frauenringen erst seit 2004 olympisch ist und bei Olympischen Spielen nicht Wettbewerbe in allen Gewichtsklassen ausgetragen werden.

Überblick 
Mit erfolgreichster Nation ist die Nation gemeint, die im Medaillenspiegel an erster Stelle steht. Alternativ gibt es allerdings auch ein Punktesystem der UWW.

Medaillenspiegel 
Stand: 18. September 2022. Ausgenommen sind die inoffiziellen Weltmeisterschaften von 1910 und 1911.

Erfolgreichste Medaillengewinner

Weblinks 
 Ringer-Wettbewerbe auf der Seite des Ringer-Weltverbands UWW (englisch)
 Ringer-Wettkampfdatenbank auf der Seite des UWW (ehemalige IAT-Datenbank) (englisch)

Einzelnachweise